Grand Prix Francji 1930 (oryg. XXIV Grand Prix de l'Automobile Club de France) – jeden z wyścigów Grand Prix rozegranych w 1930, a trzeci spośród tzw. Grandes Épreuves.

Lista startowa

Wyniki

Wyścig 
Źródło: kolumbus.fi

Najszybsze okrążenie 
Źródło: teamdan.com

Przypisy 

1930 we Francji
1930
Francja